) — 117-я императрица Японии согласно принятому порядку наследования. Правила с 1762 по 1771 год , после чего уступила хризантемовый трон своему племяннику Го-Момодзоно, успевшему стать наследным принцем за несколько лет до этого.

Тронное имя было дано ей в честь её отца, Императора Сакурамати, а  означает «следующая», «преемница» (то есть «Сакурамати II»).

Императрица Го-Сакурамати была последней из восьми женщин, когда-либо восходивших на японский императорский престол. В 1889 году был издан Статут императорской фамилии, который открыто исключал женщин из порядка наследования.

Жизнеописание 
Императрица Го-Сакурамати родилась 23 сентября 1740 года. Она была второй дочерью императора Сакурамати. Матерью девочки была Нидзё Иэко, дочь императорского советника и левого министра Нидзё Ёсисады. Новорождённой дали имя Тосико и титул принцесса Иса, который впоследствии изменён на титул принцесса Акэ.

В 1762 умер император Момодзоно, младший брат принцессы. Его сын Хидэхито слишком мал, чтобы унаследовать трон. Поэтому по завещанию покойного 15 сентября 1762 новым монархом стала принцесса, которая приняла имя Го-Сакурамати. Она была последней женщиной на императорском престоле.

В декабре 1769 года императрица Го-Сакурамати сложила с себя полномочия и передала Хидэхито монаршие регалии. 23 мая 1770 14-летний принц прошёл интронизацию и стал императором Го-Момодзоно, а она приняла титул дайдзё тэнно. Бывшая правительница занималась поэзией, изучением японской литературы и историей.

24 декабря 1813 года Го-Сакурамати умерла в 74-летнем возрасте. Потомкам она оставила 41 книгу своего дневника и сборник поэтических и прозаических произведений . Покойную правительницу похоронили в  на территории монастыря Сэнрю-дзи в районе Хигасияма в Киото

Генеалогия

Примечания 

 11
Царствовавшие императрицы Японии
Принцессы Японии